Domenico Antonio Parrino (1642-1716 circa) – editore, attore e storico italiano
 Francesco Parrino (1754-1831) – presbitero cattolico di rito bizantino, scrittore e poeta italiano di etnia albanese (arbëresh)
 Francesco Parrino (1931-1985) – politico italiano di ascendenza arbëreshe
 Paolo Maria Parrino (1711-1765) – presbitero cattolico di rito bizantino, letterato e storico italiano di etnia albanese (arbëresh)